Comer ist der Name folgender

Personen:
 Anjanette Comer (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin
 B. B. Comer (1848–1927), US-amerikanischer Politiker
 Chuck Comer (* 1934), US-amerikanischer Country- und Rock'n'Roll-Musiker und -DJ
 George Comer (1858–1937), US-amerikanischer Waljäger, Polarforscher, Ethnologe, Kartograf und Fotograf
 James Comer (* 1972), US-amerikanischer Politiker
 Jodie Comer (* 1993), britische Fernseh- und Filmschauspielerin
 Sam Comer (1893–1974), US-amerikanischer Szenenbildner

Seen:
 der Comer See in Oberitalien

Berge und Gebirge:
 Comer Crag, kliffartiger Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Comer Range, Gebirgszug auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Comer (Alabama)
 Comer (Colorado)
 Comer (Georgia)
 Comer (Illinois)
 Comer (Kentucky)

Siehe auch:
 Commer (Begriffsklärung)